Khalil Gibran (1883–1931), Libanees-Amerikaans schrijver en dichter
 Khalil Gibran (beeldhouwer) (1922–2008), Amerikaans beeldend kunstenaar, achterneef van de dichter
 Gibran Hamdan (1981), Amerikaans American footballspeler